Grossert ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Grossert (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Michael Grossert (1927–2014), Schweizer Künstler